Sina steht für:

 China, siehe Sina (China)
 Sina (Peru), Ort und Distrikt in Peru
 Sina Corporation, chinesisches Internetunternehmen
 Sina.com, Webportal der Sina Corporation
 Sina (Vorname)
 Sina (Sängerin) (* 1966), Schweizer Mundart-Popsängerin

Sina ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Ibn Sina (um 980–1037), persischer Gelehrter, siehe Avicenna
 Kai Sina (* 1981), deutscher Germanist
 Ralph Sina (* 1955), deutscher Hörfunkjournalist

 Freiherren von Sina

 Georg Simon von Sina (1783–1856), griechisch-österreichischer Großhändler und Bankier, erster Sohn von Simon Georg d. Ä.
 Johann Simon von Sina (1804–1869), griechisch-österreichischer Großhändler und Bankier, zweiter  Sohn von Simon Georg d. Ä.
 Simon Georg Sina der Ältere (1753–1822), griechisch-österreichischer Großhändler  und Bankier
 Simon Georg von Sina (1810–1876), griechisch-österreichischer Philosoph und Mäzen

Sina steht als Abkürzung für:
 Sichere Inter-Netzwerk Architektur, ein sicheres Computersystem mit gehärtetem Linux

Siehe auch:
 Sina-Kloster
 Sina-Warte
 Sinha

Abkürzung